Michelangelo Rampulla – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pietro Rampulla – criminale italiano
Sebastiano Rampulla – criminale italiano